Ко́венская губе́рния — одна из северо-западных губерний Российской империи. Губернский город — Ковно (ныне Каунас).

Была образована из 7 северных уездов Виленской губернии указом императора Николая I от 18 (30) декабря 1842 года.

В настоящее время почти вся территория в составе Литвы, небольшая часть — в составе Латвии (Окнистская волость Новоалександровского уезда) и Белоруссии (Браславский район).

Немного не доходила до побережья.

Географическое положение 
Ковенская губерния занимала западный угол бывшего Великого княжества Литовского между 56°25-54°49' северной широты и 38°46'-45°1' восточной долготы; граничила с севера и востока с Курляндской губернией, с юга с Виленской и Сувалкской губерниями (от последней отделяется рекой Мемелем (Неманом)) и с запада с Германией и Гробинским уездом Курляндской губернии.

Сухопутная граница Ковенской губернии с Германией начиналась от впадения в реку Мемель (Неман) реки Свенты (Швентойи), в 127 верстах (135 км) ниже местечка Юрбурга (ныне Юрбаркас), на протяжении 160 верст (171 км): первые 4 версты идут по реке Свенте, потом 3½ версты по притоку её Тотчакелис, а затем она сворачивает в «Россиенский лес». От местечка Юрбурга до местечка Полангена (ныне Паланга) идёт так называемая пограничная дорога через местечки Таурогген (ныне Таураге), Новое Место (ныне Кудиркос-Науместис), Швекшни (ныне Швекшняй), Горжды (ныне Гаргждай) и Кретинген (ныне Кретинга).

По занимаемому ею пространству 35711,9 кв. вёрст (40641,36 км²) Ковенская губерния принадлежала к числу наименьших губерний в России. Самое большее протяжение её в длину 350 вёрст (373 км), в ширину 170 вёрст (181 км). В состав её входила почти вся территория бывшего Жмудского староства Великого Княжества Литовского, а также части Трокского и Виленского воеводств Речи Посполитой .

Административное деление 

В состав губернии входило 7 уездов: Ковенский, Поневежский, Шавельский и Тельшевский, которые разделялись на 4 стана каждый, и Вилькомирский, Россиенский и Новоалександровский, разделявшиеся на 5 станов каждый; 144 волостей и 931 общество; два безуездных (заштатных) города — Шадов и Видзы.

По сведениям 1860-х годов, в губернии было 15932 посёлка, 251 местечко, 209 сёл, 998 селец и 8075 деревень. Главнейшие местечки: Кейданы, Купишки, Новые Жагоры, Шкуды, Плунгяны, Юрбург, Таурогген.

Руководство губернии

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Население 

Средний годовой прирост населения составлял около 18 000 человек, то есть около 1 %. По сравнению с великороссийскими чернозёмными губерниями, в Ковенской губернии и рождаемость, и смертность были меньше.

По сведениям 1860-х годов, в губернии было:

Национальный состав в 1897 году

Дворянские рода

Уроженцы губернии 
 Александр Давидович Вейсман, автор греческо-русского словаря
 Базаров, Борис Яковлевич
 Варейкис, Иосиф Михайлович
 Габриэль Нарутович, первый президент Польши
 Георгий Владимирович Иванов, поэт
 Краузе, Иероним Иванович, исследователь, естествоиспытаель, фармацевт
 Пётр Николаевич Врангель, один из руководителей белого движения, главнокомандующий русской армией
 Иосиф Емельянович Мандельштам, историк русской литературы.
 Макс Емельянович Мандельштамм, врач офтальмолог, доктор медицины, деятель сионистского движения. 
 Исаак Ильич Левитан, художник
 Иероним Петрович Уборевич, красный командарм
 Синкевич, Ян Петрович, советский военачальник
 Юргис Балтрушайтис, русский и литовский поэт-символист
 Герман Минковский, немецкий математик
 Янчевский, Эдуард Франц, ботаник, ректор Ягеллонского университета (Краков)
 Чеслав Милош, польский поэт
 Блюма Зейгарник, советский психолог, основоположник патопсихологии
 Шейко Фаддей Викторович, инженер-железнодорожник, предприниматель, организатор курортного дела
 Гиренас, Стасис -  американский лётчик литовского происхождения, погиб, совершая трансатлантический перелёт по маршруту Нью-Йорк — Каунас

Примечания

Карты 

 Карта Ковенской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года  (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)

Ссылки 

 Библиотека Царское Село (, книги по истории Ковенской губернии, памятные книжки, PDF)
 Губерния на трехверстной военно-топографической карте Европейской России.  (автоматизированный просмотр с современными картами и космическими снимками)